Яков Матвеевич Элиашберг (; ) — советско-американский .
Член Национальной академии наук США (2003).

Биография 
Родился 11 декабря 1946 года в Ленинграде в семье учёных в области целлюлозно-бумажного производства — Матвея Герасимовича и Амалии Яковлевны Элиашберг. Брат физика Герасима Элиашберга.

Окончил Ленинградский государственный университет, где в 1972 году получил степень кандидата физмат наук, ученик Владимира Рохлина. В этом же году получил премию Ленинградского математического общества. С 1972 по 1979 годы преподавал в Сыктывкарском государственном университете, с 1980 по 1987 годы работал в группе разработчиков программного обеспечения.

В 1988 году эмигрировал в США, и с 1989 года работает профессором математики в Стэнфордском университете. В 1986 и в 1998 годах он был приглашённым докладчиком на Международных конгрессах математиков.

Награды 

 Премия «Молодому математику» Санкт-Петербургского математического общества (1973)
 Стипендия Гуггенхайма (1995)
 Премия Веблена по геометрии (2001)
 Мемориальная лекция Соломона Лефшеца (2012)
 Премия Хайнца Хопфа (англ.) (2013)
 Премия Крафорда (2016) — за развитие контактной и симплектической геометрии и топологии и новаторских открытий явлений жесткости и гибкости
 Премия Вольфа (2020)
 Почётный доктор шведского Уппсальского университета (2017).

В 2012 году Яков Матвеевич Элиашберг стал действительным членом Американского математического общества. Также является членом Санкт-Петербургского математического общества.

Книги 
 Симплектическая геометрия и топология / Под ред. Я. Элиашберга, Л. Трейнор. Пер. с англ. Ж. Т. Гавриловой, Ф. Ю. Попеленского. — М.: МЦНМО, 2008. — 424 с.: ил. ISBN 978-5-94057-130-8

Примечания

Ссылки 
 Элиашберг Яков Матвеевич

Кандидаты физико-математических наук
Преподаватели СыктГУ
Почётные доктора Уппсальского университета
Члены Национальной академии наук США
Действительные члены Американского математического общества
Члены Санкт-Петербургского математического общества